Мецкаладереси, Мец-Шен ()/ Бёюк-Каладараси () — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Шушинском районе Нагорно-Карабахской республики, а согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Шушинском районе Азербайджана.

История 
Мецкаладереси — одно из старейших сёл Нагорного Карабаха, известное монастырём Св.Пантелеона, построенным в XVII веке и названным в честь сельского врача, спасшего множество жизней. В мае 1991 года всё население села было депортировано в рамках операции «Кольцо». В мае 1992 года Армия обороны НКР установила контроль над селом, и его жители смогли вернуться в свои дома.

Население 
Согласно Кавказскому календарю на 1910 год, население села к 1908 году составляло  человек, в основном армян. К началу 1914 года —  жителей, также преимущественно армяне.

По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало  человек (245 хозяйств), все — армяне.

Современное положение 
До начала Второй Карабахской войны в селе Мецкаладереси проживало около 120 человек, которые занимались земледелием, скотоводством и пчеловодством. Всеармянский фонд «Айастан» на средства, выделенные благотворителями из Ливана и Армении, возводила в Мецкаладереси двухэтажное здание центра сельской общины, где планировалось разместить администрацию села, медицинский пункт, библиотеку и зал торжеств.

После возобновившихся боевых действий и заявления о прекращении огня, подписанного 10 ноября 2020 года, село оставалось под контролем армянских войск. 14 декабря, согласно заявлению армянской стороны, Вооружённые силы Азербайджана подошли вплотную к селу Мецкаладереси и взяли под контроль единственную дорогу, связывающую соседнее село Киров с трассой Лачин — Шуша и ведущей к селу. Источник в службе безопасности НКР сообщил, что оба села полностью окружены азербайджанскими войсками. Вечером в сёла, по словам источника, прибыли российские миротворцы и установили там новый наблюдательный пункт. Население Мецкаладереси покинуло село. В начале февраля 2021 года, по словам руководителя общины, сельская школа оставалась закрытой, а возвращение населения затруднялось тем, что армянские солдаты, защищавшие село, подвергли его мародёрству.

Через село проходит дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом, функционирующая с 1 сентября 2022 года и являющаяся альтернативной бывшему Лачинскому коридору, перешедшему под контроль Азербайджана.

Примечания 

Населённые пункты Шушинского района (Азербайджан)
Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Шушинский район НКР